Eternal (meidengroep), een Britse R&B meidengroep 1992 en 2000
Eternal (album), een muziekalbum van The Isley Brothers uit 2001
Eternal (Klaus Schulze), een muziekalbum van Klaus Schulze uit 2017

Zie ook
Eternals (doorverwijspagina)